Ковнацкая () — польская фамилия; женская форма фамилии . Известные носители:
 Ковнацкая, Габриела (1952—2010) — польская актриса театра и кино.
 Ковнацкая, Людмила Григорьевна (род. 1941) — российский музыковед, доктор искусствоведения, профессор Санкт-Петербургской консерватории.
 Ковнацкая, Мария (1894—1982) — польская писательница, драматург и переводчица.